Bobrov steht für:

 Bobrov, slowakische Gemeinde

Bobrov ist der Familienname folgender Person:

 Sergei Bobrov, weißrussischer Skispringer

Siehe auch
 Bobrow (Begriffsklärung)